Carl August Borgström kan avse:

* Carl August Borgström (företagsledare)
 Carl August Borgström (läkare)